Денчев:
 Денчев, Петр (род. 1989) — болгарский футболист.
 Денчев, Христо (род. 1959) — болгарский футболист.

Примечания